Giulești, quartiere di Bucarest
Giulești Stadium, stadio di Bucarest in cui disputa le proprie partite la squadra di calcio del 
Giulești, comune della Romania nel distretto di Maramureș